gromada Sobótka (powiat łęczycki)
 gromada Sobótka (powiat opatowski)
 gromada Sobótka (powiat ostrowski)
 gromada Sobótka (powiat wrocławski)

Zobacz też:

 Gromada Sobota